«Черемыш — брат героя» (также встречается написание «Черемыш, брат героя») — повесть Льва Кассиля, написанная в 1938 году.

Сюжет 
В центре повествования — ученик пятого класса Геша (Геннадий) Черемыш, придумавший, что знаменитый лётчик Климентий Черемыш приходится ему старшим братом. На самом деле у мальчика есть сестра: Клавдия, подписывающая свои письма младшему брату «Кл. Черемыш». Гешина придумка родилась, когда Климентий ещё не был так знаменит:

Когда выдумка раскрывается, на помощь парнишке приходит сам Климентий Черемыш, случайно побывавший в городе, где находится школа Геши: сперва он отчитывает самозванца:
; но затем, в письме, направленом в Гешину школу, заявляет:

Прообраз

Издания 
Книга была очень популярной.
 Повесть «Черемыш — брат героя» впервые была напечатана в журнале «Пионер»;
 1938 год — отдельной книгой вышла в Детгизе;
 с тех пор много раз переиздавалась.
 Повесть переведена на многие языки; выходила в:
 Польше, 
 Германской Демократической Республике, 
 Китае, 
 Болгарии, 
 Чехословакии,
 Мексике,
 неоднократно издавалась на языках народов СССР.
 Лев Кассиль. Собрание сочинений в пяти томах. Том второй. Издательство: Детская литература. Москва. 1965 год.

Экранизации 
 На основе повести Лев Кассиль написал пьесу «Брат героя»; она была поставлена в московском театре юного зрителя — и во многих других детских театрах.
 Брат героя — фильм режиссёра Георгия Васильчука, 1940 год.

Примечания

Ссылки 
 [libking.ru/books/child-/child-prose/148384-lev-kassil-cheremysh-brat-geroya.html Лев Кассиль - Черемыш – брат героя краткое содержание]
  Лев Кассиль... рассказы Кассиля для детей // Черемыш – брат героя 
 Рецензия к повести Черемыш, брат героя (Кассиль Л. А.)

Повести на русском языке
Детская литература СССР
Повести Льва Кассиля
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Пионер»